Kościoły chrześcijańskie pod wezwaniem św. Wawrzyńca

Polska 
 Kościół św. Wawrzyńca w Babimoście
 Kościół św. Wawrzyńca w Bielowicku
 Kościół św. Wawrzyńca w Bytomiu
 Kościół św. Wawrzyńca w Chorzowie
 Kościół św. Wawrzyńca w Głogowie
 Kościół św. Wawrzyńca w Głowaczowie
 Kościół św. Wawrzyńca w Gnieźnie
 Kościół św. Wawrzyńca w Malborku
 Kościół św. Wawrzyńca w Niekłaniu
 Kościół św. Wawrzyńca w Olsztynie
 Kościół św. Wawrzyńca w Słupcy
 Kościół św. Wawrzyńca w Warszawie
W Polsce znajduje się 175 kościołów pod tym wezwaniem

Niemcy 
 Kościół św. Wawrzyńca w Norymberdze

Holandia 
 Kościół św. Wawrzyńca w Rotterdamie (Grote of Sint-Laurenskerk)

Włochy 
 Bazylika św. Wawrzyńca za Murami
 Katedra św. Wawrzyńca w Genui

Przypisy 

Wawrzyniec, św.